Next to Me (Emeli Sandé), een single van Emeli Sandé uit 2012
 Next to Me (album van Ilse DeLange), een album van Ilse DeLange uit 2010
 Next to Me (single van Ilse DeLange), een single van Ilse DeLange uit 2010
 Next to Me (Imagine Dragons), een single van Imagine Dragons uit 2018